Un terme genèric per a la presència de toxines en la sang, ocasionat per microorganismes, habitualment bacteris, vegeu bacterièmia
 Un terme mèdic antiquat (toxèmia gravídica o toxèmia de l'embaràs) per la preeclàmpsia
 La toxèmia hidatídica produïda pel pas al torrent sanguini del contingut d'un quist hidatídic.

Referències